Biel/Bienne, een stad in Zwitserland
Biel (district), het district waartoe de Zwitserse stad Biel behoort, in het kanton Bern
Biel/Bienne (district), een district in het kanton Bern met hoofdplaats Biel/Bienne
Meer van Biel, een groot meer bij de Zwitserse stad Biel/Bienne.
Biel (Slowakije), een gemeente in Slowakije
Biel (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio Aragón
Biel (Wallis), een plaats en voormalige gemeente in Zwitserland
Biel of biels, een dwarsligger waarop de rails van een spoorweg rusten

Jessica Biel, een Amerikaanse actrice